Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 2005 de l’US Open de tennis qui est disputé du 29 août au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Kim Clijsters bat Mary Pierce en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem et le  de sa carrière sur le circuit WTA.

En demi-finale, les deux protagonistes ont respectivement battu Maria Sharapova et Elena Dementieva.

Sania Mirza est la première Indienne à atteindre les huitièmes de finale en Grand Chelem.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames de l'US Open

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

2005
US Open Simple dames
Tennis aux États-Unis en 2005
Tennis en août 2005
Tennis en septembre 2005